Арнолд Щадлер () е немски писател и преводач, автор на романи, разкази, есета и стихотворения.

Биография и творчество 
Арнолд Щадлер полага матура в гимназията Мартин Хайдегер в родния си град Мескирх в Баден-Вюртемберг. Следва в Мюнхен и Рим католическа теология, а после германистика в университета на Фрайбург, Кьолнския университет и Бонския университет. Защитава докторска теза, а през 2006 г. става почетен доктор на Свободния университет в Берлин.

Следват продължителни пътувания, които го отвеждат между другото в Южна Америка (Огнена земя) и в Близкия и Далечния Изток (Народна република Китай. През 1980-те години Щадлер превръща писателството в своя професия.

През 1986 г. излиза дебютната му творба, стихосбирката „Без сърце и душа“ (Kein Herz und keine Seele). А през 1989 г. следва първият му роман „Имало ме е едно време“ (Ich war einmal), който писателят през следващите години обединява с романите „Огнена земя“ (Feuerland) и „Моето куче, моята свиня, моят живот“ (Mein Hund, meine Sau, mein Leben) в трилогия. И в трите романа място на действието е родната му Горна Швабия). С публикуването на романовата трилогия Щадлер става известен в немскоезичното пространство.

Арнолд Щадлер е члан на немския ПЕН-клуб.

Библиография (подбор) 
 Kein Herz und keine Seele. Man muss es singen können, Gedichte, 1986
 Das Buch der Psalmen und die deutschsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts. Zu den Psalmen im Werk Bertolt Brechts und Paul Celans (Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Phil. Fak. der Univ. Köln, vorgelegt von A. Stadler 1986), 1989
 Ich war einmal, Roman 1989
 Feuerland, Roman, 1992
 Mein Hund, meine Sau, mein Leben, Roman, 1994
 Warum toben die Heiden und andere Psalmen, 1995
 Gedichte aufs Land, 1995
 Der Tod und ich, wir zwei, 1996
 Johann Peter Hebels Unvergänglichkeit, 1997
 Ausflug nach Afrika. Eine Wintergeschichte, 1997
 Volubilis oder Meine Reisen ans Ende der Welt, Erzählungen, 1999
 Ein hinreissender Schrotthändler, Roman, 1999, 2001
 „Die Menschen lügen. Alle“ und andere Psalmen, Aus dem Hebräischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Arnold Stadler, 1999
 Erbarmen mit dem Seziermesser, Essays, 2000
 Tohuwabohu. Heiliges und Profanes, gelesen und wiedergelesen von Arnold Stadler nach dem 11. September 2001, 2002
 Sehnsucht. Versuch über das erste Mal, Roman 2002
 Eines Tages, vielleicht auch nachts, Roman, 2003
 Mein Stifter. Porträt eines Selbstmörders in spe, 2005
 Komm, gehen wir, Roman, 2007
 Salvatore, 2008
 Träumen vom Fliegen, 2008
 Einmal auf der Welt. Und dann so, Roman (kompilierte, überarbeitete und erweiterte Fassung der Romane Ich war einmal, Feuerland und Mein Hund, meine Sau, mein Leben), 2009
 New York machen wir das nächste Mal. Geschichten aus dem Zweistromland, 2011
 Auf dem Weg nach Winterreute: Ein Ausflug in die Welt des Malers Jakob Bräckle, 2012
 Da steht ein großes JA vor mir. Zu einer Arbeit von Margaret Marquardt, 2013
 Bilder als Partituren des Lebens: Ein Ausflug in die Welt des Malers Jakob Bräckle. Eine Vergegenwärtigung, 2013
 Evangelium Pasolini, Hörspiel, 2016
 Rauschzeit, 2016

Награди и отличия 
 1989: „Литературна награда на Фондация „Юрген Понто““ für Ich war einmal
 1990: Stipendium Künstlerhaus Edenkoben
 1993: Reinhold-Schneider-Preis der Stadt Freiburg (Förderpreis)
 1994: „Награда Херман Хесе“ – Förderpreis für Feuerland
 1995: „Награда Николас Борн за поезия“ der Hubert-Burda-Stiftung
 1996: Thaddäus-Troll-Preis
 1996: Kulturpreis „Der Feldweg“ von der Museumsgesellschaft Wald
 1997: Märkisches Stipendium für Literatur
 1998: „Награда Мари Луизе Кашниц“
 1998/1999: Stadtschreiber von Bergen-Enkheim
 1999: „Алеманска литературна награда“
 1999: „Награда Георг Бюхнер“, für seine autobiographisch gefärbten Romane
 2000: Stipendium Künstlerhof Schreyahn
 2002: Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg
 2004: „Награда Щефан Андрес“
 2004/2005: Stipendiat des Internationales Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg
 2006: Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin
 2009: „Награда Клайст“
 2010: „Награда Йохан Петер Хебел“
 2012: Kulturpreis des Dreiländerkreises Sigmaringen
 2014: „Награда Бодензе“ der Stadt Überlingen
 2016: Hörspiel des Monats für Evangelium Pasolini

Бележки

Външни препратки 

  Биографични данни за Арнолд Щадлер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Арнолд Щадлер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Арнолд Щадлер в Немската дигитална библиотека
  Арнолд Щадлер в Perlentaucher
  Уебстраница на Арнолд Щадлер във Fischer-Verlag
  Арнолд Щадлер в Die LYRIKwelt
  Арнолд Щадлер в Personensuche

Германски писатели
Германски романисти
Германски есеисти
Германски поети
Германски романисти
Носители на литературни награди
Носители на литературни награди на Германия
Носители на наградата „Георг Бюхнер“
Носители на награда Клайст
Доктор хонорис кауза